Fair Haven kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Fair Haven (New Jersey)
Fair Haven (New York)
Fair Haven (Vermont)